|-
| 195601 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195602 - || || 17 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195603 - || || 17 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195604 - || || 18 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195605 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195606 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195607 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195608 - || || 17 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195609 - || || 18 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195610 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195611 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195612 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195613 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195614 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195615 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195616 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195617 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195618 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195619 - || || 12 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195620 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195621 - || || 4 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195622 - || || 5 de juny de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195623 - || || 11 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195624 - || || 8 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195625 - || || 8 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195626 - || || 14 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195627 - || || 3 de juny de 2002 || Needville || Needville
|-
| 195628 - || || 6 de juny de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195629 - || || 16 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195630 - || || 5 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195631 - || || 5 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195632 - || || 8 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195633 - || || 3 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195634 - || || 9 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 195635 - || || 11 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 195636 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195637 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195638 - || || 7 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195639 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195640 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195641 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195642 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195643 - || || 14 de juliol de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 195644 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195645 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195646 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195647 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195648 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195649 - || || 11 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 195650 - || || 13 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195651 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195652 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195653 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195654 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195655 - || || 15 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195656 - || || 9 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195657 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195658 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195659 - || || 5 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195660 - || || 9 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195661 - || || 5 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195662 - || || 8 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195663 - || || 5 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195664 - || 2002 OM || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195665 - || || 16 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195666 - || || 20 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195667 - || || 20 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195668 - || || 20 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195669 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195670 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195671 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195672 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195673 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195674 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195675 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195676 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195677 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195678 - || || 23 de juliol de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195679 - || || 23 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195680 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195681 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195682 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195683 - || || 18 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195684 - || 2002 PY || 1 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195685 - || || 3 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195686 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195687 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195688 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195689 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195690 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195691 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195692 - || || 5 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 195693 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195694 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195695 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195696 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195697 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195698 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195699 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195700 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

5